Ecuadoraans voetbalelftal (mannen)
 Ecuadoraans voetbalelftal (vrouwen)